Lützow (Mecklenburg), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Deutschland, een Duits oorlogsschip dat in de Tweede Wereldoorlog omgedoopt werd tot Lützow